Стрюе́т () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на схід від Парижа, 125 км на південний захід від Страсбура, 60 км на південь від Кольмара.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 124 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 340,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Стрюет на сайті французького Національного інституту географії
 Стрюет на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Стрюет на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Стрюет на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Стрюет на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхній Рейн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхній Рейн